Тайлаково — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Тайлаково — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Тайлаково — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Тайлаково — деревня в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Озеро 
 Тайлаково — озеро в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.